Keating puede referirse a:

 Geoffrey Keating, sacerdote e historiador irlandés;
 Keating (Oregón); o
 Keating (Pensilvania).